Лос Тунелес има више значења:

 Лос Тунелес (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Тунелес (Уакечула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику